Johannes Nilsson kan avse:

 Johannes Nilsson (bonadsmålare) – i Gyltige by i Breareds socken, 1757–1827
 Johannes Nilsson (kommunpolitiker) – i Göteborg, 1823–1893
 Johannes Nilsson i Sorröd – riksdagspolitiker, 1836–1914
 Johannes Nilsson (författare) – född 1977
 Johannes Nilsson (byggmästare) - i Varberg 1854-1922